Президентские выборы 2019 года в Латвии состоялись 29 мая 2019 года. На выборы президента Латвии были выдвинуты три кандидатуры: правящая коалиция выдвинула судью Суда ЕС Эгила Левитса, Союз «зелёных» и крестьян (СЗК) — омбудсмена Юриса Янсонса, депутаты внутренней оппозиции партии «KPV LV» — депутата Дидзиса Шмитса. Для избрания президента Латвии в Сейме нужно не менее 51 голоса.

Результаты голосования

Примечания 

Выборы в Латвии
2019 год в Латвии
Латвия
Май 2019 года
События 29 мая